Puchar Świata w narciarstwie dowolnym 2003/2004 rozpoczął się 6 września 2003 w australijskim Mount Buller, a zakończył 12 marca 2004 we włoskim Sauze d’Oulx. Była to 25 edycja Pucharu Świata w narciarstwie dowolnym. Puchar Świata rozegrany został w 10 krajach i 18 miastach na 4 kontynentach. Najwięcej zawodów odbyło się we Włoszech - po 8 dla kobiet i mężczyzn. W tym sezonie wprowadzono nową konkurencję - half-pipe. Zdecydowano także, że dla jazdy po muldach podwójnych i jazdy po muldach prowadzona będzie jedna, wspólna klasyfikacja.

Obrońcami Pucharu Świata wśród mężczyzn byli Francuz Mathias Wecxsteen, Kanadyjczyk Steve Omischl i Szwajcar Patrick Schmid, a wśród kobiet Słowenka Saša Farič i Francuzka Marie Martinod. W tym sezonie triumfowali: Kanadyjczyk Steve Omischl wśród mężczyzn oraz Norweżka Kari Traa wśród kobiet.

Konkurencje 
 AE = skoki akrobatyczne
 MO = jazda po muldach
 DM = jazda po muldach podwójnych
 SX = skicross
 HP = half-pipe

Mężczyźni

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje

Kobiety

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje

Linki zewnętrzne 
 Kalendarz
 Klasyfikacje mężczyzn
 Klasyfikacje kobiet

Przypisy 

2003 w sportach zimowych
2004 w sportach zimowych
Puchar Świata w narciarstwie dowolnym